Contra betekent als voorvoegsel "tegen" of "tegenover" en kan verwijzen naar:

 Contra (Nicaragua): gewapende tegenstanders in Nicaragua;
 Iran-Contra-affaire: een schandaal;
 Contra (computerspelserie): een serie computerspellen van Konami;
 Contra (arcadespel): het eerste deel uit deze serie;
 Contra (album): een album van de Amerikaanse band Vampire Weekend;
 Contra-Aquincum: de Romeinse naam voor pest;
 Contraremonstranten: een godsdienstige stroming;
 Contrareformatie: een rooms-katholieke tegenbeweging; 
 Contrabas: muziekinstrument;
 Contrafagot: muziekinstrument;
een anti-socialistische organisatie in Zweden